Кубок Фарерських островів з футболу 2016 — 61-й розіграш кубкового футбольного турніру на Фарерських островах. Титул здобув клуб Клаксвік.

Календар

Попередній раунд 
Матчі пройшли 24 і 26 березня 2016.

|}

Перший раунд 
Матчі пройшли 23-24 квітня 2016.

|}

Чвертьфінали 
Матчі пройшли 7-8 травня 2016 року.

|}

Півфінали
Матчі пройшли 25-26 травня та 15 червня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фарерських островів на soccerway

2016
Фарерські острови